М'яско́вський — прізвище.
 Войцех М'ясковський — польський урядник та дипломат.
 М'ясковський Микола Якович — російський композитор, народний артист СРСР.

Див. також 
 Каспер Мясковський — польський поет.
Прізвища